Dongli Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongli Qu (härad i Kina, Tianjin), 
 Dongli Qu (härad i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar